

Geografia 
 Tal – città dell'India

Sigle 
Trattamento Automatico della Lingua

Codici 
 tal – codice ISO 639-3 della lingua tal

Musica 
 Tal – album di Tal Farlow del 1956

Persone 
 Tal – cantante israeliana
 Alona Tal (1983) – attrice israeliana
 Drew Tal (1957) – fotografo israeliano 
 Erez Tal (1961) – conduttore televisivo e comico israeliano
 Idan Tal (1975) – calciatore israeliano
 Israel Tal (1924-2010) – generale israeliano
 Josef Tal (1910-2008) – compositore israeliano
 Michail Nechem'evič Tal' (1936-1992) – scacchista sovietico